Dito ou Ditto est un terme italien d'origine vénitienne provenant du latin dicere, dictum (« dire, dit »), signifiant « déjà dit » ou « même chose » et parfois abrégé en dº, D°, do ou Do. Le commerce vénitien l’a popularisé dans de nombreux pays sous la forme de dito, utilisé pour éviter de répéter le nom d’une marchandise déjà désignée juste avant. 

En français l'adverbe latin « idem » est généralement préféré.

Au cinéma 

 Ditto, film de science-fiction sud-coréen écrit et réalisé par Kim Jeong-gweon, sorti en 2000.
 Dito, court métrage américain de Charles Lamont réalisé en 1937.

En football 

 Dito, surnom de Eduardo José Gomes Camassele Mendes, footballer portugais (1962-2020).

Patronyme 

 Beth Ditto, née le 19 février 1981 à Searcy en Arkansas aux États-Unis est le nom de scène de Beth Patterson, auteure-compositrice-interprète américaine, membre du groupe Gossip.
Dito Tsintsadze, né le 2 mars 1957, réalisateur, scénariste et acteur géorgien.
Dito Montiel, né le 26 juillet 1965, musicien, scénariste et réalisateur de cinéma américain  à New York.

Autre 

Ditto,  lecteurs de bandes magnétiques commercialisés par Iomega dans les années 1990.
Ditto, nom en anglais du Pokémon Métamorph.

Homonymie